Ruthton ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Ruthton (Kentucky)
 Ruthton (Minnesota)
 Ruthton (Nebraska)
 Ruthton (Tennessee)